Heinrich Köhler, também conhecido como Henrique Köhler (Neuss, 16 de maio de 1869 — São Leopoldo, 18 de fevereiro de 1947) foi um padre jesuíta e escritor teuto-brasileiro.

Filho de um professor, com a interdição do estudo religioso na Alemanha, promovida por Bismarck, foi enviado para estudar na Dinamarca, junto com seus irmãos e depois na Áustria.

Depois do noviciado na Holanda, veio para o Rio Grande do Sul, em 1903, estabelecendo-se em São Leopoldo, onde foi professor do Colégio Nossa Senhora da Conceição.

Traduziu a Primeira cantiliária de Cícero; com o pseudônimo Rodolfo da Veiga traduziu A História da Marmota de Clemens Brentano e Estupendo, porém verdadeiro, de Lady Fullerton.

Obras
 Verbo francês
 Um ídolo de barro ou, Haeckel em face da ciência, com o pseudônimo Henrique do Rio
 A Imaculada
 Os Lusíadas''', um resumo da obra de Luís de Camões
 Sei fazer versos Apontamentos para uma literatura portuguesa Dicionário escolar latino-português'', pela Editora Globo

Escritores do Rio Grande do Sul
Religiosos da Alemanha
Naturais de Neuss